Labrang (grote gemeente), een grote gemeente in Gannan, Gansu in China
Labrang (klooster), een klooster in Gansu in China